Гран-при США 1975 года — четырнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 5 октября 1975 года на трассе Уоткинс-Глен.

В этом Гран-при не принимали участия команды «Маки», БРМ и «Сёртис», а «Хилл» и «Энсайн» выставили всего по одному автомобилю. Лелла Ломбарди пересела на «Вильямс», а в «Лотусе» Брайан Хентон заменил Джима Кроуфорда. Жак Лаффит не стартовал в гонке: на стартовой решетке француз брызнул себе в глаза спрей для чистки визора шлема вместо глазных капель. Из-за сильного жжения Лаффит, естественно, снялся с гонки. Но самое важное, что зрение после такой нелепой ошибки он сохранил. Ники Лауда завоевал поул, лидировал от старта до финиша и одержал пятую победу в сезоне.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

1975
1975 год в Нью-Йорке
Гран-при США